Валентина Александровна Прудскова (27 декабря 1938, Ершов, Саратовская область — 23 августа 2020, Саратов) — советская фехтовальщица на рапирах, олимпийская чемпионка (1960), заслуженный мастер спорта СССР (1960).

Биография 
Тренер — Михаил Васильевич Сазонов. Валентина Прудскова стала заниматься фехтованием в возрасте 16 лет. О своём наставнике Валентина Прудскова говорит как о замечательном тренере и талантливом человеке, под руководством которого спортсменка смогла добиться самых ощутимых результатов в спорте, хотя она также занималась фехтованием у Григория Ильича Шварца. Михаила Сазонова она называет своим главным наставником в интервью.

Спортивная карьера 
 Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях на рапирах 1960 года, серебряный призёр 1964 года в команде.
 Трёхкратная чемпионка мира 1958, 1961, 1965 годов в командной рапире, серебряный призёр 1962 года в команде, бронзовый призёр 1965 года в личном зачёте.
 Семикратный призёр первенства СССР, семикратная чемпионка первенства Союза профсоюзов, шестикратная чемпионка первенства РСФСР.
 Победительница молодёжного первенства мира 1959.
 Победительница турнира на приз «Серебряная рапира» в Италии, Комо 1960 года.
 Второе место на турнире «Серебряная рапира» 1961, 1962 года.

Биография 
Окончила Саратовский политехнический институт в 1962 году по специальности металлорежущие станки и инструменты. Работала инженером-конструктором на Саратовском станкостроительном заводе до 1969 года, тренером в детско-юношеской спортивной школе фехтования при ГОРОНО (с 1969).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сайт СГТУ

Чемпионы мира по фехтованию
Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Выпускники Саратовского технического университета